Elwa bezeichnet:

Radio ELWA, ein christlicher Hörfunksender in Liberia

Ferner ist Elwa die deutschsprachige Bezeichnung für:
 die estnische Kleinstadt Elva
 den estnischen Fluss Elva, siehe Elva (Fluss)